Cupa Turciei 2017-18 a fost cel de-al 56-lea sezon al turneului. 

În finală, Akhisarspor s-a impus în fața celor de la Fenerbahce, scor 3-2, și a primit un loc în faza grupelor din 2018-19 UEFA Europa League, și, de asemenea, a jucat în Supercupa Turciei 2018.

Calendarul competiției

Formatul competiției

Meciuri

Prima rundă

Runda a 2-a 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|29 august 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|30 august 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|31 august 2017

|}

Runda a 3-a 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|19 septembrie 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|20 septembrie 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|21 septembrie 2017

|}

Runda a 4-a 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|24 octombrie 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25 octombrie 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|26 octombrie 2017

|}

Runda a 5-a 

|-

|}

Șaisprezecimi 

|-

|}

Sferturi de finală 
Partida tur s-a jucat între 30 ianuarie - 1 februarie 2018, partida retur între 6-8 februarie 2018.
|-

|}

Semifinale 
Partida tur s-a jucat pe 27 februarie, respectiv 1 martie, în timp ce returul s-a jucat între 17-19 aprilie.
|-

|}

Note 

 Meciul din 19 aprilie a fost oprit în minutul 57, la scorul de 0-0. Șenol Guneș încerca să îl calmeze pe portarul Tolga Zengin, care se certa cu fanii echipei Fenerbahce în zona băncii de rezerve, în momentul în care tehnicianul a fost lovit în cap cu o brichetă aruncată din tribună. Guneș s-a prăbușit pe gazon, iar momentul a fost urmat de o busculadă în zonă. Jucătorii echipei Beșiktaș au plecat la vestiare, iar cei de la Fenerbahce au rămas pe teren aproximativ jumătate de oră, până când s-a decis că jocul nu va continua.  Beșiktaș a refuzat să se prezinte, joi, la continuarea meciului din deplasare cu Fenerbahce, din returul semifinalelor Cupei Turciei, întrerupt, la 19 aprilie, în minutul 57, după ce tehnicianul oaspeților, Șenol Guneș, a fost lovit la cap cu un obiect aruncat din tribune. Beșiktaș a protestat, astfel, față de decizia federației turce ca meciul să fie reluat din momentul întreruperii, cu porțile închise. În urma neprezentării oaspeților și după ce partida tur s-a încheiat 2-2, Fenerbahce s-a calificat în finala Cupei Turciei, în care va întâlni echipa Akhisar Beldiyespor. În plus, Beșiktaș a fost exclusă din ediția viitoare a Cupei Turciei și amendată cu aproape 800.000 de euro.

Finala

Golgheteri 

Cupa Turciei